Le premier tour des élections municipales a lieu le  dans le Var.

Le report du second tour des élections a été annoncé par le président Emmanuel Macron le  à la suite de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonce le même jour la validation des résultats du premier tour.

Maires sortants et maires élus 
La gauche retrouve quelques couleurs dans l'arrière-pays varois en s'imposant à Cuers, Le Beausset et Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, mais chute face à la droite dans la deuxième ville du département, à La Seyne-sur-Mer. La droite reste largement majoritaire à l'issue de ce renouvellement, en s'offrant le luxe de reprendre Le Luc au Rassemblement national. Ce dernier conserve toutefois Fréjus grâce au maintien de David Rachline dès le premier tour.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Bandol 
 Maire sortant : Jean-Paul Joseph (UDI)

Besse-sur-Issole 
 Maire sortant : Claude Ponzo  (DVD)

Bormes-les-Mimosas 
 Maire sortant : François Arizzi (DVD)

Brignoles 
 Maire sortant : Didier Brémond (LR)

Callian 

 Maire sortant : François Cavallier  (Agir)

Carcès 
 Maire sortant : Patrick Genre  (LR)

Carnoules 
 Maire sortant : Christian David  (PCF)

Carqueiranne 
 Maire sortant : Robert Masson (LR)

Cavalaire-sur-Mer 
 Maire sortant : Philippe Léonelli (DVD)

Cogolin 
 Maire sortant : Marc-Étienne Lansade (DVD)

Cuers 
 Maire sortant : Gilbert Pérugini (LR)

Draguignan 
 Maire sortant : Richard Strambio (DVD)

Fayence 
 Maire sortant : Jean-Luc Fabre (LR)

Flassans-sur-Issole 
 Maire sortant : Bernard Fournier (LR)

Flayosc 
 Maire sortant : Christian Taillandier (DVC)

Fréjus 
 Maire sortant : David Rachline (RN)

Garéoult 
 Maire sortant : Gérard Fabre (LR)

Gonfaron 
 Maire sortant : Thierry Bongiorno (LR)

Grimaud 
 Maire sortant : Alain Benedetto (LR)

Hyères 
 Maire sortant : Jean-Pierre Giran (LR)

La Cadière-d'Azur 
 Maire sortant :  René Jourdan  (PCF)

La Crau 
 Maire sortant : Christian Simon (LR)

La Croix-Valmer 
 Maire sortant : Bernard Jobert (DVD)

La Farlède 
 Maire sortant : Raymond Abrines (LR)

La Garde 
 Maire sortant : Jean-Claude Charlois (DVD)

La Londe-les-Maures 
 Maire sortant : François de La Lombardière de Canson (LR)

La Seyne-sur-Mer 
 Maire sortant : Marc Vuillemot (GRS)

La Valette-du-Var 
 Maire sortant : Thierry Albertini (LR)

Le Beausset 
 Maire sortant : Georges Ferrero (DVD)

Le Cannet-des-Maures 
 Maire sortant : Jean-Luc Longour (DVC)

Le Castellet
 Maire sortant : Nicole Boizis (LR)

Le Lavandou 
 Maire sortant : Gil Bernardi (LR)

Le Luc 
 Maire sortant : Pascal Verrelle (RN)

Le Muy 
 Maire sortant : Liliane Boyer (LR)

Le Pradet 
 Maire sortant : Hervé Stassinos (LR)

Le Revest-les-Eaux 
 Maire sortant : Ange Musso (LR)

Le Val 
 Maire sortant : Jérémy Giuliano (SE)

Les Arcs 
 Maire sortant : Nathalie Gonzales (DVG)

Lorgues 

 Maire sortant : Claude Alemagna (LR)

Montauroux 
 Maire sortant : Jean-Yves Huet (SE)

Nans-les-Pins 
 Maire sortant : Pierrette Lopez (DVD)

Ollioules 
 Maire sortant : Robert Bénéventi (LR)

Pierrefeu-du-Var 
 Maire sortant : Patrick Martinelli (SE)

Pignans 
 Maire sortant : Robert Michel (LR)

Pourrières 
 Maire sortant : Sébastien Bourlin (UDI)

Puget-sur-Argens 
 Maire sortant : Paul Boudoube (DVD)

Puget-Ville 
 Maire sortant : Catherine Altare (DVD)

Rians 
 Maire sortant : Yves Mancer (DVD)

Rocbaron 
 Maire sortant : Jean-Claude Félix (DVD)

Roquebrune-sur-Argens 
 Maire sortant : Jean-Paul Ollivier (DVD)

Saint-Cyr-sur-Mer 
 Maire sortant : Philippe Barthélemy (LR)

Saint-Mandrier-sur-Mer 
 Maire sortant : Gilles Vincent (LR)

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 
 Maire sortant : Horace Lanfranchi (LR)

Saint-Raphaël 
 Maire sortant : Frédéric Masquelier (DVD)

Saint-Tropez 
 Maire sortant : Jean-Pierre Tuvéri (DVD)

Saint-Zacharie 
 Maire sortant : Pierre Coulomb (DVG)

Sainte-Maxime 
 Maire sortant : Vincent Morisse (LR)

Salernes 
 Maire sortant : Nicole Fanelli-Emphoux (PS)

Sanary-sur-Mer 
 Maire sortant : Ferdinand Bernhard (DVD)

Six-Fours-les-Plages 
 Maire sortant : Jean-Sébastien Vialatte (LR)

Solliès-Pont 
 Maire sortant : André Garron (DVD)

Solliès-Toucas 
 Maire sortant : François Amat (PS)

Toulon 
 Maire sortant : Hubert Falco (LR)

Tourves 
 Maire sortant : Jean-Michel Constans (LR)

Trans-en-Provence 
 Maire sortant : Jacques Lecointe (LR)

Vidauban 
 Maire sortant : Claude Pianetti (LR)

Vinon-sur-Verdon 
 Maire sortant : Claude Cheilan (SE)

Notes et références

Articles connexes 
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes du Var
 Politique dans le Var

Var
Municipales, 2020